Стефан Јанковић се може односити на:
 Стефан Јанковић (кошаркаш)
 Стефан Јанковић (рукометаш)
 Стефан Јанковић (фудбалер)